Studienhaus steht für
Studienhaus Düsseldorf, ehem. Bildungseinrichtung
Theologisches Studienhaus Greifswald
Studienhaus St. Lambert, Priesterseminar in Rheinland-Pfalz
Berghaus Iseler, Studienhaus der Universität Tübingen